

Cucina 
 Pasta all'ortolana – piatto italiano
 Pizza ortolana – condimento della pizza

Onomastica 
 Ortolana – nome proprio di persona femminile italiano

Persone 
 Ortolana d'Assisi – religiosa italiana

Pagine correlate 
 Ortolani
 Ortolano

Altri progetti